Brenkenhof steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Großderschau im Landkreis Havelland in Brandenburg, siehe: Brenkenhof (Großderschau)
 einen Ortsteil der Gemeinde Medow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Brenkenhof (Medow)